«Бумага» — интернет-СМИ, основанное в 2012 году. Редакция находилась в Санкт-Петербурге, с 2022 года находится в Тбилиси. Издание освещает как новости города, так и крупные события федерального масштаба. Средняя ежемесячная аудитория составляет около 1 миллиона пользователей, по данным сервиса SimilarWeb, в июле 2019 года на сайте «Бумаги» зафиксировано 1,9 млн визитов.

По данным мониторинговой компании «Медиалогия», по итогам 2020 года «Бумага» была 25-м по цитируемости местным СМИ в Санкт-Петербурге.

В мае 2018 года издание находилось на 30-м месте среди российских новостных веб-сайтов по цитируемости на социальных медиаресурсах (20220 гиперссылок за месяц).

Основную часть аудитории составляют читатели из Санкт-Петербурга (около 50 %) и Москвы (около 30 %) .

История 
Газета «Бумага» была основана в 2012 году группой выпускников СПбГУ. Команда состояла из бывших редакторов студенческой газеты «iUni», впоследствии закрытой. Постепенно штат сотрудников увеличился, а название было сокращено до «Бумага».

Приложение PaperApp 
Весной 2019 года редакция «Бумаги» запустила мобильное приложение PaperApp для создания привязанных к карте заметок об интересных местах и заведениях. Точки с заметками могут создавать как журналисты издания, так и простые пользователи — читатели. Заметки можно иллюстрировать фотографиями и организовывать в тематические списки. На данный момент большинство заметок относится к местам Петербурга, однако функционал приложения позволяет создавать их в любой точке мира. Приложение для iOS доступно в App Store, разработка аналога для Android началась летом 2020 года.

Награды 
В июне 2019 года журналист издания «Бумага» Евгений Антонов	получил ежемесячную журналистскую премию «Редколлегия» за статью «Как петербуржцы доказывают, что им подбросили наркотики? Три истории о задержаниях, судах и проблемах законодательства».

Примечания 

Сайты на русском языке
Новостные сайты
Интернет-СМИ Санкт-Петербурга
Лауреаты премии «Редколлегия»
Лауреаты премии «Профессия — журналист»